Legio V puede referirse a cualquiera de las siguientes legiones romanas:

 Legio V (Pansa), creada por Pansa en el año 43 a. C.
 Legio V Alaudae, creada por Julio César en el año 52 a. C. y disuelta en el año 70 por Vespasiano.
 Legio V Iovia, creada por Diocleciano (284-305). 
 Legio V Macedonica, creada por Octaviano en el periodo 41-40 a. C. 
 Legio V Parthica, creada por Diocleciano.